Bickenbach (Bergstraße), een gemeente in Hessen
 Bickenbach (Hunsrück), een gemeente in Rijnland-Palts